Ба́рыня (от старорусского «боярыня») — гоноратив, обращение к замужней женщине, представительнице высших сословий на Руси; то же, что сударыня, госпожа (в Европе — Дама, леди, донья). К незамужним девушкам применялось обращение ба́рышня. 
 Барыня — русский народный танец.
 Барыня — река в Ярославской и Костромской областях России.
 Барыня — повесть А. П. Чехова.

См. также